Едельште́йн — прізвище переважно єврейського походження. У перекладі з німецької — «дорогоцінне каміння».

Відомі носії:

 Едельштейн Віталій Іванович (1881—1965) — російський вчений-овочезнавець.
 Едельштейн Віктор — модельєр, який шив сукню для британської принцеси Діани.
 Генадій Михайлович Едельштейн (1961—2013) — латвійський рок-музикант.
 Генріх Мойсейович Едельштейн (1911—1988) — російський музикант, скрипаль.
 Георгій Едельштейн (Юрій Михайлович Едельштейн) (нар. 1932) — відомий російський релігійний діяч, протоієрей Російської православної церкви, батько голови парламенту Ізраїля Юлія Эдельштейна, відомий антирадянський та церковний дисидент.
 Євген Пилипович Едельштейн — радянський партійний і державний діяч.
 Ліза Едельштейн — американська кіноактриса та сценарист.
 Михайло Юрійович Едельштейн (нар. 1972) — російський літературний критик і литературознавець, молодший брат голови парламенту Ізраїля Юлія Едельштейна, син протоієрея Георгія Едельштейна.
 Юлій Георгійович Едельштейн (нар. 1958) — відомий відмовник, один з активістів єврейського національного відродження в СРСР, голова парламенту Ізраїля.
 Яків Самойлович Едельштейн (1869—1952) — російський геолог і географ.
 Володимир Вольфович Едельшнейн (з 10 червня 1964 року — Жириновський, 1946—2022) — радянський і російський політичний діяч.

Єврейські прізвища